Палмерас има више значења:

 Палмерас (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палмерас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмерас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмерас (Мокоча), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику